Nicolás Raúl Benavídez (Tandil, Buenos Aires, Argentina, 10 de enero de 1992) es un futbolista argentino que se desempeña como lateral izquierdo en el Club Atlético Mitre  de la Primera Nacional de Argentina.

Biografía 
Jugador nacido en Tandil, inició su carrera futbolística en las divisiones inferiores del Santamarina de Tandil de esa ciudad, para luego seguir su carrera en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde debutó en el año 2011 jugando 22 partidos

Clubes

Estadísticas 
 Actualizado hasta el 27 de marzo de 2016.

Enlaces externos 
ficha en futbol 360

Referencias 

Futbolistas de Tandil
Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste
Futbolistas del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
Futbolistas del Club Olimpo